Isabel da Baviera, rainha da Germânia (1227–1273) — filha de Oto II Wittelsbach, Duque da Baviera e esposa de Conrado IV da Germânia
 Isabel da Baviera, Rainha de França (1370–435) — esposa de Carlos VI de França
Isabel da Baviera, Duquesa da Baviera-Landshut (1478-1504) — filha de Jorge, o Rico, Duque da Baviera-Landshut
 Isabel da Áustria, rainha de França (1554–1592) — esposa de Carlos IX de França
 Isabel da Baviera, Imperatriz da Áustria — conhecida como Sissi, esposa de Francisco José I da Áustria
 Isabel da Baviera, Rainha dos Belgas (1876–1965) — esposa de Alberto I da Bélgica

Ver também 
 Isabel Luísa da Baviera (1801–1873) — princesa da Baviera e rainha da Prússia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história